Aviva ist ein Name und bezeichnet:
 Aviva (Vorname), einen hebräischen weiblichen Vornamen
 Aviva, eine britische Versicherungsgesellschaft
 AVIVA-Berlin, ein Online-Magazin für Frauen
 Aviva Stadium, ein Stadion der UEFA-Kategorie 4 in der irischen Hauptstadt Dublin
 Aviva Verlag, einen deutschen Independent-Verlag